Force India VJM06 — спортивний автомобіль з відкритими колесами розроблений командою Формули-1 Force India для Чемпіонаті світу сезону 2013 року.

Презентація

Презентація боліда відбулася 1 лютого 2013 року на британському автодромі Сільверстоун.

Результати виступів 

Жирний шрифт — поул
Курсив — найшвидше коло 
 Пілот не зміг завершити перегони але був класифікований подолавши понад 90% дистанції.

Посилання

 Офіційний сайт Force India F1 Team

Боліди Формули-1 сезону 2013
Боліди Force India Формули-1